ATN kan syfta på:

 ATN – en njursjukdom, se Akut tubulär nekros
 ATN – ett telefonnätverk, se allmänna telefonnätet
ATN – ICAO kod för ett amerikanskt flygbolag, se Air Transport International